Con Enrico Plantageneto ci si può riferire a:
Enrico Plantageneto (1235-1271), figlio di Riccardo di Cornovaglia, Re dei Romani, e nipote del Re Enrico III d'Inghilterra 
Enrico Plantageneto (1267-1274), figlio di Edoardo I d'Inghilterra
Enrico Plantageneto, III conte di Lancaster, figlio di Edmondo Plantageneto, I conte di Lancaster
Enrico Plantageneto, I duca di Lancaster, figlio di Enrico Plantageneto, III conte di Lancaster